Седми́ца:

 Седмица (устар.) — семь дней недели.
 Седмица — в православии шесть суток и неделя (воскресенье).
 Седмица — семь лет:
 «Седмицы человеческой жизни» — стих древнегреческого поэта Солона.
 «Седмица.ру» — интернет-издание российского Церковно-научного центра.

См. также 
 Светлая седмица
 Сплошная седмица
 Страстная седмица
 Сырная седмица
 Троицкая седмица
 Неделя (значения)
 7 (число) | Семёрка | Семеричность